Элиза Хендрик (Беб) Бакхёйс (; ) — нидерландский футболист, нападающий. Выступал за сборную Западной Европы против команды Центральной Европы (20.06.1937). Легенда нидерландского футбола.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в 1925 году за чемпиона Нидерландов, ХБС Гаага. За клуб Беб провёл 2 сезона. В 1927 году на 9 сезонов перешёл в ЗАК. В 1937 году представлял ВВВ-Венло, но в этом же году на сезона перешёл во французский «Мец». Тем самым он стал вторым нидерландским легионером (после Геррита Кейзера, который в 1930 году стал игроком английской «Астон Виллы») в истории футбола Нидерландов.

Карьера за сборную 
За сборную Нидерланд провёл 23 матча и забил 28 голов. Участник чемпионата мира 1934 года в Италии.

Карьера тренера 
Беб был тренером французского «Меца» в сезоне 1945/46.

Примечания

Ссылки 
 Профиль — ФК Мец

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Мец»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Мец»